— композитор, аранжировщик, клавишник и музыкант, одна из самых известных композиторов Японии. Она родилась в Сендае, административном центре префектуры Мияги. Известна прежде всего как создатель музыки к компьютерным играм, аниме, телевизионным сериалам и рекламным роликам. Также является музыкальным продюсером ряда популярных японских исполнителей поп-музыки, таких как Маая Сакамото. Meow on the Bridge (музыкальный офис) и Captain Duckling Records (музыкальный лейбл).

Хелен Маккарти в книге «500 важнейших аниме» называет её «лучшим аниме-композитором» своего времени.

Биография 
Ёко Канно родилась 18 марта 1963 в Сендай, в префектуре Мияги. Сочинять музыку и играть на музыкальных инструментах она начала в 3 года, а ко времени окончания школы уже в достаточной степени владела музыкальными инструментами и стилями. В ранние годы она участвовала во многих музыкальных конкурсах, в которых занимала призовые места. Некоторые считали ее вундеркиндом. Однако в средней и старшей школе Ёко Канно больше интересовалась литературой, нежели музыкой. Она поступила в Университет Васэда и окончила его со специализацией по литературе, но в свободное время она уделяла время и музыке, участвуя в различных музыкальных мероприятиях и играя с разными музыкальными коллективами, включая Tetsu 100%.

Профессиональную карьеру музыканта Ёко Канно начала в 1987 году, когда устроилась на работу в компании Koei. Там ей предложили сочинить музыку для игр, а Канно ещё училась в университете. Игра Nobunaga's Ambition, к которой она написала музыку, оказалась крайне успешной; таким образом был дан старт её карьере.

Первой работой в аниме для неё стал саундтрек к OVA и фильму «Макросс Плюс», после написания которого она уволилась из Koei и начала самостоятельную музыкальную деятельность.

В 1999 году саундтрек Cowboy Bebop получил премию Japan Gold Disc Awards в категории «Анимационный альбом года».

Популярные произведения 

Самые популярные музыкальные композиции Ёко Канно — «Tank!» и «Rush» (Cowboy Bebop), «Voices» («Макросс Плюс»), «Dance of Curse» (The Vision of Escaflowne), а также «Gravity» («Волчий дождь»). Она возглавляет группу The Seatbelts, созданную с единственной целью — запись саундтрека для Cowboy Bebop. Ею также написана музыка к аниме-сериалу «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и полнометражному сиквелу Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society, в том числе две вступительные песни («Inner Universe» и «Rise») и композиция «Player» (совместно с японской группой Heartsdales) и заключительная песня «Date of rebirth» в Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society, исполненные певицей Ольгой Яковлевой, с которой Канно много работала.

Помимо аниме и игр, Канно сочиняет музыку для кинофильмов и телевизионной рекламы на студии Grand Funk Inc.

Габриэла Робин 
Долгое время предполагали, что под именем часто приглашаемой для исполнения её песен певицы Габриэлы Робин скрывается сама композитор. 7 июля 2009 года на концерте «The Seatbelts» Канно в качестве вокалиста исполнила композицию Габриэлы Робин «Moon» из аниме «Turn-A Gundam», подтвердив слухи.

Личная жизнь 
Канно была замужем за композитором и виолончелистом Хадзимэ Мидзогути, с которым она совместно работала над саундтреками к аниме «Please Save My Earth» и «Escaflowne». В 2007 году они развелись.

Характерные черты 

Канно известна прежде всего как автор джазовой музыки, которую можно встретить во многих работах композитора («Tank!» — Cowboy Bebop, Highheel Runaway — Darker than Black, Ride on Technology — Ghost in the Shell: Stand Alone Complex). Тем не менее, в значительной степени причиной её успеха стала «универсальность» как композитора, Канно обращается к разным музыкальным жанрам, совмещает их и экспериментирует. При этом в её творчестве зачастую присутствуют шуточные композиции, что стало в своем роде фирменным стилем Канно. Эти мелодии, как правило, обладают нарочито «игрушечным» звучанием, а вокальные партии стилизуются под детское исполнение. Наиболее ярко этот стиль выражен в песнях «AI Sensha Tachikomas» (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), «Sasurai no Cowboy» — Cowboy Bebop, «Neko no Kimochi» — Escaflowne. Третий диск компиляции Space Bio Charge, обозначенный самой Ёко как «Личный», целиком состоит из подобных композиций.

Помимо этого в творчестве Канно довольно сильно ощущается влияние традиционной английской рок-музыки.

В аниме Cowboy Bebop она не получала никаких указаний от Синъитиро Ватанабэ. Ёко просто создала все музыкальные композиции, а затем режиссёр и производственная команда собрали их и включили в сериал. Такой же подход использовал Эннио Морриконе, когда работал над вестернами. В новой адаптации для Netflix пришлось смотреть отснятый материал, чтобы определить, где поставить музыку. Сценарий Канно получила в 2018 году. Первая реакция — удивление. Однако запись началась в апреле 2021 года, сроки оказались сжатыми. Из оригинального саундтрека взята только десятая часть. Увиденные кадры заставили перейти от джаза к ска и дабу. Процесс оказался тяжёлым — каждый трек за один дубль, затем добавление звуковых эффектов. Повезло с тем, что музыканты старого состава не были слишком заняты — много концертов отменили из-за пандемии COVID-19. Сессия в Японии заняла 4,5 месяца. Цифровая среда поставила сложную задачу. Раньше, чтобы выразить море, нужно было сходить туда, ощутить волны и погрузиться в атмосферу. Если у композитора нет живой обратной связи, то мотивация резко падает, она чувствует разочарование и неудовлетворённость, оторванность от Земли. У Спайка тоже есть это: «Не думай, не чувствуй».

Дискография

Сольные альбомы

Аниме

Видеоигры

Кино

Примечания

Ссылки 
 YOKO KANNO OFFICIAL (официальный сайт)
 Мяу на мосту: магазин YOKO (подлинный сайт по продаже нот)
 Yoko Kanno Official (@YokoKannoCH) - Twitter
 Биография Ёко Канно на animemanga.ru
 Биография и перевод интервью Ёко Канно на animemagazine.ru
 The Yoko Kanno Project
 Статья о Ёко Канно
 Обсуждение музыкальных заимствований в творчестве Канно

Пианисты Японии
Женщины-композиторы